Barrows Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Barrows Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Barrows Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire